Schloss Hagen ist der Name folgender Güter:

 Schloss Hagen (Linz) in Linz, Oberösterreich
 Schloss Hagen (Probsteierhagen) in Probsteierhagen, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Burg Hagen
 Schloss Haggn, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern